Bistum Bo steht für

 Bistum Bo (anglikanisch)
 Bistum Bo (römisch-katholisch)